Porta Nova, a Colle di Val d'Elsa (SI)
Porta Nova o porta Aurea, a Milano, aggiunta alla cinta muraria dall'imperatore Massimiano.
Porta Nova, a Torrita di Siena (SI)

Pagine correlate
Porta Nuova – pagina di disambiguazione